All-invakantie: een vakantie waarbij alle verzorging is meegenomen in één prijs, de accommodatie, eten & drinken en soms ook de vlucht er naar toe.
 All-inclusive (boek): roman van Suzanne Vermeer uit 2006